X – dwudziesta czwarta litera alfabetu łacińskiego.

X

Matematyka 
 cyfra rzymska oznaczająca liczbę 
 zwyczajowe oznaczenie pierwszej ze współrzędnych układu kartezjańskiego, tzw. odciętej, czyli osi  albo

Nauki przyrodnicze 
 promieniowanie X – zakres częstotliwości fal elektromagnetycznych, inna nazwa promieniowania rentgenowskiego
 dawka ekspozycyjna – wielkość fizyczna opisująca promieniowanie
 reaktancja elektryczna, lub opór elektryczny bierny – wielkość fizyczna dotycząca elektryczności
 pozaukładowa jednostka długości

Kultura 
 XXX – używany jest do oznaczania filmów, pism i innych dzieł o charakterze pornograficznym (od ang. X rated)
 XXX – używany jest jako podpis przez analfabetów
 X – tytuł mangi i anime autorstwa grupy Clamp
 X – album Kylie Minogue
 X – album Roberta Gawlińskiego z 1999 roku
 X – album muzyczny zespołu INXS
 X – album muzyczny zespołu IRA z 2013 roku
 X – płyta brytyjskiej hardrockowej grupy Def Leppard
 X – płyta Eda Sheerana
 X – album muzyczny zespołu Roll Deep
 X – album muzyczny Chrisa Browna
 X – album muzyczny fińskiej grupy The 69 Eyes
 X – singel Xzibita
 X – singel Nicky'ego Jama i J Balvina
 X – singel zespołu Jonas Brothers
 X – singel Miss Li
 X – amerykański zespół punkrockowy
 King’s X – grupa progresywna
 X – japoński zespół metalowy
 X – skrót pseudonimu amerykańskiego rapera DMX-a
 XXX – symbol ruchu społeczno-kulturalnego Straight edge powstałego w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. XX wieku.
 X – fikcyjna postać serialu Z Archiwum X
 X – amerykański slasher z 2022 roku

Osoby 
 Benedykt X
 Grzegorz X 
 Innocenty X
 Jan X
 Klemens X
 Ludwik X
 Malcolm X
 Muhammad X 
 Leon X
 Pius X
 Sadat X

Inne 
 X Window System
 Andromeda X
 AirAsia X
 Archiwum X 
 Chromosom X
 Czynnik X
 Generacja X
 Generation X
 Jason X 
 Madame X 
 Marci X 
 Moto X 
 Narząd X
 Nokia X
 Panzer X
 Partia X
 Pasmo X 
 Planeta X
 Projekt X 
 Studio X
 X – francuski eksperymentalny okręt podwodny z początku XX wieku
 X – amerykański półtajny ośrodek badawczo-rozwojowy założony przez Google
 X – dawniej skrót umieszcany przed imieniem lub nazwiskiem, oznaczający księdza

x

Technika 
 x – znak „na” służący do opisywania wymiarów (zobacz też rozmiar koperty)
 oznaczenie mnożnika służące do podania jakiejś wartości jako wielokrotności innej wartości (na przykład CD-ROM o prędkości odczytu 32x odczytuje dane z prędkością dochodzącą do 4800 KiB/s, czyli trzydzieści dwa razy szybciej niż używana jako wartość odniesienia 150 KiB/s)
 oznaczenie powiększenia w urządzeniach optycznych (np. obraz widziany przez lupę o powiększeniu 3x będzie postrzegany jako trzy razy większy od oryginału)
 w oznaczeniach lornetek separuje wartość powiększenia od wielkości obiektywu (np. lornetka 7x40 ma przybliżenie siedmiokrotne i obiektyw o średnicy czterdzieści milimetrów)
 grubość przedmiotów (np. x2 (mm))
 kąt ścięcia rogów przedmiotów (np. 7x45° (7 mm pod kątem 45 stopni))

Inne 
  – symbol IPA spółgłoski
 popularne oznaczenie niewiadomej, np. 
 x – spontaniczny zastępnik znaku mnożenia (zobacz też asterysk)
 w emotikonach – oznacza przymknięte oczy, np. xD

Zobacz też 
 × – znak iloczynu kartezjańskiego, np. 
 skrót jednoliterowy
 X wiek
 Xz – skrót pseudonimu amerykańskiego rapera Xzibita